Mats Søhagen Berggaard (ur. 24 sierpnia 1995) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Stranden IL/FTV. Trzykrotny medalista drużynowy mistrzostw świata juniorów.

Przebieg kariery 
18 grudnia 2009 zadebiutował w zawodach FIS Cup, zajmując 26. miejsce w Notodden. Rok później po raz pierwszy zwyciężył w zawodach tego cyklu, wygrywając dwukrotnie na tym samym obiekcie. 27 grudnia 2010 po raz pierwszy wystartował w konkursie Pucharu Kontynentalnego, w Engelbergu. W następnym dniu zdobył pierwsze punkty. Jest rekordzistą skoczni Ještěd HS100 w Libercu – 15 lutego 2011 podczas olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy skoczył tam 114 metrów.

14 stycznia 2012 w Seefeld podczas konkursu indywidualnego chłopców na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2012 oddał skoki na odległość 77,5 m i 78 m, dzięki czemu zdobył srebrny medal.

Zdobywał medale w konkursach drużynowych mistrzostw świata juniorów: brązowy w 2011 w Otepää, złoty w 2012 w Erzurum i ponownie brązowy w 2014 w Val di Fiemme. Po raz ostatni na arenie międzynarodowej wystartował 13 lutego 2016 w konkursie FIS Cup w Eau Claire.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. S. Berggaarda na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. S. Berggaarda na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. S. Berggaarda na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Mats Søhagen Berggard w bazie FIS-u 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1995